C-Verdensmesterskabet i håndbold for kvinder 1991 var det tredje og hidtil sidste C-VM i håndbold for kvinder, og turneringen blev afviklet i byerne Cassano Magnago og Mortara i Lombardiet, Italien i perioden 13. – 23. marts 1991. De tretten deltagende hold spillede om fem ledige pladser ved B-VM året efter.

Mesterskabet blev vundet af Ungarn foran Holland og Tjekkoslovakiet, som dermed sammen med værtslandet Italien og Spanien kvalificerede sig til B-VM 1992.

Resultater

Indledende runde 

I den indledende runde var de tretten hold opdelt i to grupper med seks eller syv hold. I hver gruppe spillede holdene alle-mod-alle, og de to gruppevindere spillede finale om C-VM-titlen. De resterende hold spillede videre i placeringskampene om 3.- til 13.-pladsen.

Gruppe A 

Kampene i gruppe A blev spillet i Cassano Magnago.

Gruppe B 

Kampene i gruppe B blev spillet i Mortara.

Finale- og placeringskampe

Kilder / eksterne henvisninger 
Women Handball World Championship 1991 Group C

Noter 

VM i håndbold
Håndbold i 1991
Kvindehåndbold